Jorgowa ist der Familienname folgender Personen: